

Бродниця — село, Україна, Рівненська область, Вараський район
 Бродниця — річка у Зарічненському та Дубровицькому районах Рівненської області, притока Стубли

Населені пункти та їхні частини

 Бродниця — місто в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бродниця — гміна в Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Бродниця — гміна в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бродниця — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Бродниця — частина села Бядач у гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бродниця — лісова осада в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки